Христо Баларев може да се отнася за:

 Христо Баларев (1851 – 1922) – кмет на Русе
 Христо Баларев (1887 – 1946) – офицер, генерал-майор